Кочари — название нескольких похожих групповых танцев:
 Кочари́ () — армянский народный мужской массовый танец.
 Коча́ри — ассирийский танец.
 Ко́чари () — понтийский танец.

См. также 
 Кочар